Hult (Eksjö), plaats in de Zweedse gemeente Eksjö
 Hult (Ale), plaats in de Zweedse gemeente Ale.